Hanford kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
Hanford, Dorset, England
Hanford, Staffordshire – England

USA
Hanford, Kalifornien – en stad (city) i Kings County, i delstaten Kalifornien, USA
Hanford, Washington
Hanford Site – en anläggning i delstaten Washington